Архонская (также Архонка ) — станица в Пригородном районе Республики Северная Осетия — Алания. Административный центр муниципального образования «Архонское сельское поселение».

География 
Станица расположена в северо-западной части Пригородного района. Находится по обоим берегам реки Гизельдон, в 12 км к северо-западу от Владикавказа на пересечении транспортных магистралей.

Топонимика 
Наименование происходит от осетинского «Æрхоны дон» (Балки реки). Станица разделялась на отдельные части: юго-западная под названием «Кизилка», где протекает одноимённая река; средняя часть — «Макалоны» (ингуши), две восточные части — «Калдыны хараги» (ослы) и «Козуны» (владельцы коз), северо-западная часть — «Заркавня» и юго-западня часть — «Куркудан».

История 
История станицы тесно связана с казачеством. В начале XIX века в район Владикавказа прибыл Малороссийский казачий полк. В 1838 году было основано укрепление «Архонское», входившее в состав казачьей линии «Пришибская — Котляревская — Александровская — Змейская — Николаевская — Ардонская — Архонское». Эта линия была частью оборонительной системы Военно-Грузинской дороги. В 1839 году на месте Архонского укрепления на правом берегу реки Ардон «в пяти верстах от оного» была основана одноимённая станица.

На момент основания станица в ней находилось 46 домов. В 1842 году станица насчитывала 62 домохозяйств, в которых проживало 79 семейных казаков. На расстоянии, отделявшей станицу от Ардонской, располагалось два аула, входивших в состав станицы: аул Кабанова и аул Каккадур. Земельные угодья в это время состояли из «6914 десятин и 642 квадратных сажени, омываемых с востока к северу рекою Терек, от юга к западу — протоком Гизельдона и пересекаемых речками Чёрною и Архоном». В 1845 году в станицу прибыли 10 семей из кубанских станиц, в 1848 году — около 50 семей из Харьковской губернии, в 1849 году — 10 семей, в 1855 году — 14 семей из Боржоми, в 1858 году — 17 семей из линейного батальона и в 1865 году — 10 семей из упразднённой станицы Датыховской.

23 января 1842 году жителей Архонской включили в состав Владикавказского казачьего полка, который был передан под управление наказного атамана Кавказского линейного полка. В 1841 году в станице была открыта церковно-приходская школа. В 1878 году станица насчитывала 324 домохозяйств с 2049 жителями. В 1888 году было 415 домов с 2954 жителями.

В XIX веке на реке Гизельдон располагались несколько мельниц; действовал черепичный завод, гончарный цех.

В 1911 году в станице была открыто городское четырёхклассное училище, которое входило в ведение директора народных училищ Терской области во Владикавказе. В 1916 году этому училищу было присвоено имя князя Николая Николаевича.

До 1920-х годов станица входила в состав Сунженского отдела Терской области.

Во время восстания казаков против советской власти в станице размещался штаб полковника А. Данильченко. В 1921 году был издан указ о выселении казаков из станицы, однако указ не был исполнен.

Станица была административным центром Орджоникидзевского района с 1940-х. Во время Великой Отечественной войны немецкие войска не входили в станицу. В Красную Армию были призваны 2500 архонцев, из которых более 700 человек не возвратились с войны.

Население 

 
 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
 Администрация поселения.
 Средняя школы № 1
 Средняя школа № 2
 Дворец культуры
 Отделение Сбербанка
 Две церкви: Александра Невского и Пресвятой Троицы.
 Музыкальная школа
 Станичный музей
 Поликлиника
 Библиотека
 Спорткомплекс
 Стадион

 Транспорт
Транспортный узел, где сходятся несколько региональных автодорог. Выходит Архонское шоссе.

Достопримечательности 
 Церковь святого благоверного Александра Невского основана 1885 году
 Церковь Пресвятой Троицы основана в 2008 году
 Парк культуры им. братьев Остапенко, которые 7 ноября 1942 года отбили на подступах к станице 20 вражеских танков. В этом парке располагаются три памятника: героям Гражданской войны, героям Отечественной войны и памятник станичникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

 Объекты культурного наследия
 Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Мемориальная плита в честь советских воинов, погибших при освобождении станицы от немецко-фашистских захватчиков в 1942 г.
 Братская могила воинов Советской Армии, павших в боях под г. Орджоникидзе (Владикавказ) в ноябре 1942 г.(1965 г., бетон, сталь, мрамор).
 «Мемориальный памятник морякам 62 стрелковой бригады, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками под г. Орджоникидзе (Владикавказ) в ноябре 1942 г.» (1989 г., скульптор Р. Джанаев, металл, бетон, мрамор)
 «Здание МТС, где в сентябре-ноябре 1942 г. размещались штабы 1318 и 1320 саперных батальонов, 11 саперной бригады, подразделения 4 гвардейской саперной бригады».

Известные уроженцы 
 Матфей (Мормыль) — священнослужитель РПЦ, архимандрит. Главный регент Троице-Сергиевой Лавры, профессор.
 Демченко Иван Иванович — депутат Государственной Думы
 Масленников Пётр Владимирович — Герой Советского Союза.

Топографические карты

Литература

Ссылки 
 Сайт о станице Архонской

Примечания 

Населённые пункты Пригородного района Северной Осетии
Станицы Терского казачьего войска